Iyo pode referir-se a: 
Iyo, cidade japonesa na província de Ehime.
Antiga Província de Iyo no Japão.
 A ilha Shikoku do Japão (arcaico).
 Distrito de Iyo, da província japonesa de Ehime.
 Iyo, personagem do anime Animal Yokochō

Desambiguação